A Rádio Ecclesia é uma emissora de rádio angolana de propriedade da Igreja Católica.

História
A Rádio Ecclesia de Angola foi criada no ano de 1954 quando fez sua primeira emissão em 8 de dezembro de 1954, com um emissor de ondas curtas de apenas de 50 Watts
.

Estatização
A partir de 1975 o governo de Angola começou a operar a estatização dos  órgãos de Comunicação Social e a emissora terminou sendo  extinta pelo Decreto Presidencial n° 5/78, de 24 de janeiro de 1978.

Reabertura
Em março de 1997 a emissora foi reaberta em cujo ato solene de reinicio contou com a presença do cardeal D. Alexandre do Nascimento, então Arcebispo de Luanda e presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé.

Estações de rádio de Angola